Il toponimo Chikanda può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chikanda, comune del distretto di Mkushi
Chikanda, comune del distretto di Mpika